Lérida désigne :

Lérida (Lleida en catalan), une commune de Catalogne (Espagne).
Lérida, la province espagnole, dont la capitale est la ville précédente.
Lérida, une commune de Colombie.

Homonymie